Station Neffe (provincie Namen), een voormalige spoorweghalte langs spoorlijn 154 in Neffe
 Station Neffe (Luxemburg), een voormalige spoorweghalte langs spoorlijn 164 in de Belgische stad Bastenaken